Чемпионат Испании по баскетболу в сезоне 2000/2001 стал 18-м розыгрышем АБК Лиги. В турнире приняли участие 18 клубов. Чемпионат был разбит на регулярный чемпионат и стадию плей-офф. Победителем как регулярного чемпионата, так и плей-офф стал клуб «Барселона».

Регламент 
18 команд играли двухкруговой турнир регулярного чемпионата. За победу назначалось два очка, за поражение — одно. В случае ничейного результата игрались овертаймы до выявления победителя. По результатам регулярного чемпионата 8 лучших команд попадали в плей-офф. Матчи плей-офф игрались до трёх побед по системе 2-2-1.

Регулярный чемпионат

Итоговая таблица

Плей-офф

Персональные награды 
 Самым ценным игроком чемпионата был признан Лу Роэ из «Хихона Балончесто».

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте АБК лиги 

Чемпионат Испании по баскетболу по сезонам
2000 год в баскетболе
2001 год в баскетболе